Бара́ний Бе́рег () — топоним.
 Бараний Берег — полуостров в Республике Карелия.
 Бараний Берег — район города Петрозаводска.
 Местечко Бараний Берег — одна из улиц города Петрозаводска.